Tele Radio Orte è una radio e televisione locale del Lazio.

Storia

Radio 
Nata il 16 maggio del 1982, era situata all'origine nelle soffitte di Palazzo Nuzzi (sede del Comune di Orte), è oggi una delle realtà più consolidate nell'emittenza radiofonica del centro Italia. Radio Orte, pur proponendo sempre una scelta musicale indirizzata al 50% per quella italiana e al 50% per quella straniera, ha sempre seguito i fatti locali con particolare interesse, proponendo la diretta per i maggiori avvenimenti del territorio.

Televisione 
La prima trasmissione arrivò il 9 settembre del 1981. Per un lungo periodo fu l'unica emittente televisiva rimasta operante nella provincia di Viterbo e nell'Alto Lazio dopo l'assimilazione di Televiterbo in Telelazio Reteblu, poi negli anni passati si è aggiunta Tuscia Sabina 2000. L'emittente ha sempre seguito con attenzione tutte le vicende di Orte e dintorni. La sua funzione attuale è intesa come mezzo di servizio per le istituzioni e per tutte le associazioni locali. In proprio ha realizzato diversi documentari sulle tradizioni e sui luoghi ortani. Tele Radio Orte nel 2011 ha ottenuto la licenza di operatore di rete per la regione Umbria, detenendo un impianto dal Monte Guadamello presso Narni che copre la città d'Orte e il territorio circostante. A tutt'oggi dispone di 3 canali Televisivi: Tele Orte, Tele Orte 2 e Radio Orte TV.

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive del Lazio